Richard Goodwin (n.? – †1685) – religioso britannico
Richard Elton Goodwin (1908-1986) – militare britannico
Richard H. Goodwin (1910-2007) – botanico e ambientalista statunitense
Richard M. Goodwin (1913-1996) – matematico ed economista statunitense
Richard N. Goodwin (1931-2018) – saggista e funzionario statunitense
Richard Goodwin (1934-vivente) – produttore cinematografico britannico
Richard J. Goodwin (1953-vivente) – saggista, architetto e docente australiano
Richard Goodwin (1987-vivente) – crickettista filippino con cittadinanza australiana